Mexicos fodboldlandshold er det nationale fodboldhold i Mexico. Det administreres af Federación Mexicana de Fútbol Asociación (FEMEXFUT). Holdet er det historisk stærkeste i Nordamerika, og har otte gange vundet det nordamerikanske mesterskab CONCACAF Gold Cup. Holdet har desuden hele 13 gange deltaget ved VM, og de bedste resultater er to deltagelser i kvartfinalerne, der blev opnået ved henholdsvis VM i 1970 og VM i 1986, to slutrunder der begge blev afholdt i Mexico.

Mexico har endvidere fem gange deltaget i Confederations Cup. Det bedste resultat i turneringen blev opnået i 1999-turneringen, som man på hjemmebane vandt efter finalesejr over Brasilien.

Resultater

VM

CONCACAF Gold Cup

Confederations Cup

Flest landskampe

Flest landsholdsscoringer

Trænerhistorie

Eksterne henvisninger 
 Forbundets hjemmeside

Fodboldlandshold i Mellemamerika
Landshold